De Oase (Drachten) - kerkgebouw in Drachten
 De oase - stripalbum
 De Oase (kunstenaarssociëteit) - kunstenaarssociëteit in Den Haag

Zie ook
 Oase